Gastein Ladies 2008 – tenisowy turniej WTA z cyklu Gastein Ladies rozgrywany w dniach 12–20 lipca 2008 roku w Bad Gastein na kortach ziemnych o puli nagród 175 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Austrii